Слово Мак имеет несколько значений:

Растение 
 Мак () — род травянистых растений из семейства Маковые.
 Мак атлантический
 Мак голостебельный 
 Мак лапландский
 Мак опийный
 Мак полярный
 Мак прицветниковый
 Мак самосейка
 Гималайский голубой мак, тибетский голубой мак — народные названия  из семейства Маковые.
 Заячий мак — народное название адониса весеннего из семейства Лютиковые.
 Калифорнийский мак — народное название эшшольции калифорнийской из семейства Маковые.

Пищевое изделие 
 Кондитерский (пищевой) мак

Аббревиатура 
 Межгосударственный авиационный комитет (МАК)
 Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК)
 Международный аэропорт Казань (МАК)
 Минимальная альвеолярная концентрация (МАК)
 Морская арбитражная комиссия при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (МАК)
 Московский астрономический клуб (МАК)

Фамилия 
 Мак, Андрес Артуро (1876—1936) — австралийский футболист, играл за сборную Аргентины.
 Мак, Артур Афанасьевич (1930—2016) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Мак, Берни (1957—2008) — американский актёр и комик. 
 Мак, Геерт (род. 1946) — нидерландский писатель и журналист.
 Мак, Дейлон (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Мак, Джованни де (между 1548 и 1550—1614) — франко-фламандский композитор, педагог и органист, работавший в Италии.
 Мак, Джон Эдвард (1929—2004) — американский психиатр. Профессор Гарварда, доктор медицины (1955). Лауреат Пулитцеровской премии (1977).
 Мак, Карл — барон Карл Мак фон Лейберих (, 1752—1828) — австрийский генерал.
 Мак, Крейг (1970—2018) — американский рэпер и музыкальный продюсер.
 Мак, Кристи (род. 1991) — американская модель и порноактриса.
 Мак, Ли (род. 1968) — британский стендап-комик и актёр.
 Мак, Ольга (урождённая Ольга Петрова;1913—1998) — украинская писательница.
 Мак, Райнхольд — немецкий музыкальный продюсер и звукоинженер.
 Мак, Роберт (род. 1991) — словацкий футболист.
 Мак, Хайнц (род. 1931) — немецкий художник, представитель оп-арта и кинетического искусства.
 Мак, Хелен (урождённая Хелен Макдугалл; 1913—1986) — американская актриса.
 Мак, Ян (род. 1945) — голландский футбольный тренер.

Топоним 
 Мак — село в Болгарии
 Мак — один из Гебридских островов
 Мак (Ко-Мак) — остров в Таиланде

Другое 
 Мак — кинодрама 1992 года.
 Мак- — приставка в шотландских и ирландских фамилиях.
 Мак Ок — в ирландской мифологии бог юности и любви, сын Дагды и его супруги Боанн.

См. также 
 Маки
 Макк
 MaK 600 D
 .MAK (от «Make») — см. Список расширений имени файла/M
 Красный мак
 Биг Мак
 MAC (латиница)